Аникиев — русская фамилия, имеет женскую форму Аникиева.

Известные носители 
 Аникиев, Александр Петрович — Георгиевский кавалер (капитан; № 8304; 26 ноября 1849).
 Аникеев, Василий Фёдорович (1918—1988) — кораблестроитель, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.
 Аникиев, Дмитрий Васильевич (?—?) — генерал-майор; Георгиевский кавалер.
 Аникиев, Иоанн — боярин, сторонник Вятской вечевой республики.

 Аникиева, Вера Николаевна (1893—1942) — искусствовед, сотрудник Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа.

См. также 
 Аникиева
 Аникеев